Blue Town (Area S)
 Blue Town (Extension 130)